El nombre de Juan Fernández  puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

Personas 
 Juan Fernández Cabellos de Oro (m. 1303), adelantado mayor de la frontera de Andalucía y nieto del rey Alfonso IX de León.
 Juan Fernández de Heredia (1310-1396), historiador, humanista, político y diplomático aragonés, y gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén.
 Juan Fernández Manrique de Lara (1398-1493), conde de Castañeda y canciller mayor de Castilla.
 Juan Fernández, gran lingüista español que en 1539 llegó a Japón y publicó el primer diccionario español-japonés, hoy perdido. Estudió el idioma durante 18 años.
 Juan Fernández de Navarrete (1526-1579), pintor español del Renacimiento.
 Juan Fernández (1530-1599), marino español,  descubridor del archipiélago Juan Fernández.
 Juan Fernández de León (1543-1593), conquistador portugués, fundador de la ciudad de Guanare.
 Juan Fernández, el Labrador (s.XVII), pintor barroco español.
 Juan Fernández (s.XVII), marino español, descubridor en este caso del Lago Nahuel Huapi.
 Juan Fernández Ayala (1917-1957), alias Juanín, guerrillero y maqui.
 Juan Fernández (1930-2020), piloto de automovilismo español.
 Juan Fernández (actor dominicano) (1956-), actor dominicano.
 Juan Fernández Mejías  (1957-), actor español.
 Juan Fernández Martín (1957-), ciclista español, tres veces medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de ciclismo de fondo en carretera.
 Juan Fernández Sánchez (1958-), escritor español de la novela "El Canadiense" y los libros "La sonrisa de Buster Keaton", "Entonces, antes, luego" y "La silla vacía".
 Juan Ramón Fernández (1980-), futbolista argentino.
 Juan Germán Fernández (1982-), músico de rock argentino.
 Juan Fernández La Villa (1985-), jugador español de hockey hierba.

Localidades y geografía 
 Casas de Juan Fernández, entidad de población del municipio de Iniesta, en la provincia de Cuenca (Castilla-La Mancha, España).
 Juan Fernández, entidad de población del municipio de Tacoronte, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Canarias, España).
 Juan Fernández, comuna chilena. 
 Archipiélago Juan Fernández, conjunto de islas ubicado en el Pacífico Sur.
 Parque nacional Archipiélago de Juan Fernández, área natural protegida en Chile.
 Gobierno de Juan Fernández, área administrativa integrante del Imperio español (1750-1820).

Miscelánea 
 Toma de las islas Juan Fernández, el 14 de noviembre de 1837.
 Selección de fútbol de las Islas Juan Fernández.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Juan Manuel Fernández 
 Fernández